Megalophanes är ett släkte av fjärilar. Megalophanes ingår i familjen säckspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Säckspinnare
Megalophanes